Штайнакирхен-ам-Форст () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Шайбс. . Официальный код — 32014.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Шагерль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия L.I.STE. занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии